Bérénice est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Bérénice (en grec ancien , Berenikê ou Beronikê) est un prénom féminin d'origine macédonienne qui signifie « celle qui porte la victoire » (berô en ancien macédonien « porter », proche du grec ancien attique , pherô, lui même de l'indo-européen *bʰer-). 

Il a pour variantes Bérényce, Bernice, Bernicé, Beronica, Beronice, etc.

Il a été porté par des princesses de la dynastie des Ptolémées d'Alexandrie, et deux princesses de la dynastie hérodienne, une fille de Salomé sœur d'Hérode et une fille d'Hérode Agrippa , descendante d'Hérode le Grand dont le futur empereur romain Titus fut amoureux. 

Les Bérénice sont fêtées localement le 4 février, comme le prénom « Véronique » qui a la même étymologie. Bérénice a cependant sa propre sainte (martyre d'Antioche sous Dioclétien en 302), fêtée le 4 octobre par l'Église orthodoxe et le 14 avril par l'Église catholique.

Personnalités ayant porté ce  prénom

Personnalités dynastiques 
 Bérénice , épouse de  et mère de Ptolémée II et d'Arsinoé II
 Bérénice II, épouse de Ptolémée III et mère de Ptolémée IV et d'Arsinoé III, tuée en  par son fils
 Bérénice III, fille de Ptolémée IX et d'une de ses sœurs (Cléopâtre IV ou Cléopâtre Séléné), épouse de Ptolémée X puis de Ptolémée XI, tuée en  par ce dernier
 Bérénice IV, fille de Ptolémée XII, qu'elle renversa de 58 à , mise à mort en  au rétablissement de celui-ci
 Bérénice Syra, fille de Ptolémée II et épouse d'Antiochos II
 Bérénice, fille de Salomé et sœur d'Hérode le Grand, mère d'
 Bérénice, fille d' et princesse de Judée, maîtresse du général et futur empereur Titus

Personnalités religieuses 
 Bérénice, nom donné dans l'Évangile de Nicodème ou Actes de Pilate à la femme hémorroïsse, guérie de son flux sanguin
 Domnine, Bérénice et Prosdoce sont trois martyres à Antioche sous Dioclétien (v. 302-306)

Autres 
 Bérénice, une animatrice de télévision et de radio belge.
Pour les articles sur les personnes portant le prénom Bérénice, consulter la liste générée automatiquement.

Géographie

Toponymie 

 Benghazi, une ville de la Cyrénaïque, en Libye (elle fut appelée Bérénice en l'honneur de Bérénice II) ;
 Bérénice, un port de l'Égypte gréco-romaine sur la Mer Rouge, nommé en l'honneur de Bérénice  ;
 Pella, une ville antique de Jordanie qui porta le nom de Bérénice ;
 Bérénice Pancrisia, une mine antique de l'Égypte antique, dans l'actuel Soudan ;
 Bérénice épi Deirès, à Djibouti ;
 , en Grèce.

Ces trois dernières villes ont disparu.

Géologie 
 Bérénice, le nom donné par les spéléologues à une résurgence karstique en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Littérature et théâtre 
 Bérénice, une tragédie de Jean Racine
 Bérénice, une mise en scène par Lambert Wilson en 2001
 Bérénice, une pièce de théâtre adaptée par Frédéric Fisbach et le chorégraphe Bernardo Montet en 2001
 Tite et Bérénice, une tragédie de Pierre Corneille sur le même sujet
 Bérénice, la Reine de Césarée, une tragédie de Robert Brasillach écrite durant la seconde guerre mondiale
 Bérénice, un récit d'Edgar Poe
 La Chevelure de Bérénice, un recueil de poésie de Claude Simon
 Les Cheveux de Bérénice, un roman historique de Denis Guedj
 Le Jardin de Bérénice, un roman de Maurice Barrès
L’Avalée des avalés, un roman de Réjean Ducharme, dont le personnage principal s'appelle Bérénice Einberg

Aurélien, roman de Louis Aragon dont l'un des personnages principaux se nomme Bérénice.

Cinéma & télévision 
 Bérénice, un court métrage d'Éric Rohmer (1954)
 Bérénice, un film de Pierre-Alain Jolivet sorti en 1968

Musique 
 Berenice, un opéra de Haendel
 Bérénice, un opéra de Albéric Magnard
 Bérénice, opéra composé et écrit par Michael Jarrell en 2018 d'après la tragédie de Jean Racine.

Astronomie 
 Bérénice, un astéroïde de la ceinture principale
 La Chevelure de Bérénice, une constellation boréale nommée d'après Bérénice II

Autres 
 Bérénice effilée, une espèce de plante de la famille des campanulacées
 Erythrodiplax berenice, une espèce d'insectes de la famille des libellulidés
 Bérénice, un type de fusée utilisée dans le programme d'essais nucléaires français
Bérénice, une émeraude hexagonale gravée, montée sur un collier du même nom présenté par Cartier à l'exposition des Arts décoratifs de 1925 à Paris

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français
Homonymie de toponyme